Nanne is een Finse naam:
 Nanne Balyon (* 1960), Nederlands kunstschilder
 Nanne Bergstrand (* 1956), Zweedse voetbaltrainer
 Nanne Bosma (1933-1993), Nederlands schrijver
 Nanne Grönvall (* 1962), Zweedse zangeres
 Nanne Kalma (* 1949), Nederlands muzikant
 Nanne Nauta (* 1959), Nederlands dichter
 Nanne Sluis (roeier) (1983), Nederlands-Antilliaans roeier
 Nanne Tepper (1962-2012), Nederlands schrijver
 Nanne Zwiep (1894-1942), Nederlands predikant